Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 482 dans le monde.

 Route fédérale 482 en Allemagne
 RS-482 au Brésil
 Route régionale 482 en Finlande
 Route nationale 482 en France